Никифорово — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Население — 2 жителя ( 2007) . Расположена в юго-восточной части области в 10 км к северу от города Ельня, в 3 км западнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегах реки Ужица. Входит в состав Рождественского сельского поселения.

Достопримечательности 
 Могила советского воина-десантинка павшего в боях с немецко-фашистскими войсками .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района